Stewart Bridge ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Stewart Bridge (Nebraska), ID-Nr. 92000717
 Stewart Bridge (Oregon), ID-Nr. 79002102